James I. Roosevelt (1795–1875) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku
 James Roosevelt I (1828–1900) – amerykański prawnik i przedsiębiorca
 James Roosevelt (1907–1991) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Kalifornii